Contra Boys – polski zespół muzyczny związany ze sceną Oi!. Zespół został założony przez Adama Bartnikiewicza, znanego z zespołu Konkwista 88. Część utworów pochodzi z początków działalności Konkwisty 88 jak „My kibice”. W 2003 zespół nagrał album „Śląsk to my”, następnie w maju roku 2007 nagrał „Od kołyski aż po grób” dla Olifant Records. Zespół wydał w 2010 trzeci album „Podziemne Miasto”, na płycie znalazł się m.in. cover „Kwiatów” zespołu Cela nr 3.

Dyskografia 
 2003 Śląsk to my (CD)
 2007 Od kołyski aż po grób (CD)
 2008 Od kołyski aż po grób/Nosił wilk razy kilka (EP)
 2010 Podziemne Miasto(CD)

Składanki 
 2007 – Tribute to Ramzes & The Hooligans
 2007 – Tribute to Rezystencja
 2006 – Polska Gola! (Contra Boys)
 2003 – Muzyka Ulicy Muzyka Dla Mas vol.2

Zespoły Oi!
Polskie zespoły punkrockowe
Muzyka we Wrocławiu